Франсуа I де Люксембург (; ранее 1445 — после 1511) — виконт де Мартиг, губернатор Прованса.

Биография 

Сын Тибо де Люксембурга, графа де Бриенна, и Филиппы де Мелён.

В 1481 по завещанию своего кузена, последнего графа Прованса Карла IV Анжуйского, получил виконтство Мартиг с землями Пене и Шатонёф. В 1487 женился на своей двоюродной племяннице Луизе Савойской, дочери графа Женевского Януса де Фосиньи, которая принесла в приданое Эвиан, Монте и Веве в землях Во и Шабле. В 1506 получил от герцога Карла III Савойского Фаверж. 

В 1506 командовал десятитысячным савойским отрядом в войне со швейцарцами, но не добился успеха, и, заключив перемирие, отступил. После заключения Иврейского мира 3 марта 1507 пытался оправдать свои неудачи тем, что ему вовремя не подвезли артиллерию.

Семья 

Жена (1487): Луиза Леонора Савойская (1467—1530), дочь Януса де Фосиньи, графа Женевского, и Елены де Люксембург

Дети:

 Франсуа II де Люксембург-Мартиг (ум. 1553), виконт де Мартиг, губернатор Савойи. Жена (1526): Шарлотта де Бросс, дочь Рене де Бросса, графа де Пантьевр, и Жанны де Коммин
 Габриель де Люксембург-Мартиг, рыцарь-госпитальер

Литература 

 Dessemontet O. Les Luxembourg-Martigues, seigneurs au Pays de Vaud 1487-1558 // Revue suisse d'histoire. Vol. 4 (1954), pp. 88—123

Дом Люксембург-Линьи
Персоналии:Савойя